Фотиадис — фамилия. Известные носители:

 Фотиадис, Алекос (1869—1943) — греческий поэт первой половины XIX века.
 Фотиадис, Димитрис (1898—1988) — греческий историк, литератор, драматург, политик и общественный деятель.